Hauthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hauthaler (1890–1937), österreichischer Politiker (CSP)
 Willibald Hauthaler (1843–1922), österreichischer Benediktiner-Abt und Historiker